Příjmení McLaughlin nese více osobností:

 Caleb McLaughlin (* 2001) – americký herec
 Conor McLaughlin (* 1991) – severoirský fotbalový obránce
 John McLaughlin (* 1942) – anglický kytarista a skladatel
 Ryan McLaughlin (* 1994) – severoirský fotbalový obránce
 Sydney McLaughlinová (* 1999) – americká atletka